Монтіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Монтіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Монтіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Персоналії 
 Мішель Монтіньяк — французький дієтолог.